XCE steht für:
 Cross-country Eliminator, Renndisziplin im Cross Country (Mountainbike)

xce steht für:
 Keltiberische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung